New Columbia ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 New Columbia (Illinois)
 New Columbia (Pennsylvania)

New Columbia ist auch der propagierte Name:
 der Wrangelinsel im Arktischen Ozean,
 eines möglichen 51. Bundesstaates der Vereinigten Staaten.

Siehe auch
 Columbia